Horvátország
Mišljenovac falu Donji Lapac községben, Lika-Zengg megyében

 Szerbia
Mišljenovac falu Kučevo községben, a Braničevoi körzetben